Киркель () — коммуна в Германии, в земле Саар. 

Входит в состав района Саарпфальц.  Население составляет 10 223 человека ( на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 31,38 км². Официальный код  —  10 0 45 115.

Община подразделяется на 3 сельских округа.

Ссылки
 Официальная страница

Города Саара